Руслан Зудиевич Аблаев () — советский и российский футболист, вратарь. Один из лидеров клуба «Локомотив» Лиски по числу проведённых матчей (320). В период с 2010 по 2013 год входил в тренерский штаб этой команды. Тренер вратарей молодёжной команды воронежского «Факела».

Карьера 
Воспитанник среднеазиатского футбола. На взрослом уровне начал выступать в 1988 году в составе клуба «Янгиер» во второй лиге.

В 1992 году попал в основную команду воронежского «Факела», который играл в высшей лиге страны. В сезоне 1992 провёл один матч: 5 мая отыграл 35 минут во встрече с владикавказским «Спартаком» (1:2), пропустив голы на 8-й и 19-й минутах, после чего был заменён на Александра Филимонова.

После вылета команды в первую лигу в сезоне 1993 и ухода Филимонова, Аблаев стал чаще появляться в основном составе «Факела». В 1994 году также продолжил выступления в клубе после вылета команды во вторую лигу. В 1996 году Аблаев перешёл в «Локомотив» Лиски, выступавший во второй лиге. После того, как в 2002 году «Локомотив» занял последнее 20 место в зоне «Центр» и получил понижение в первенство России среди КФК, Аблаев покинул клуб.

В 2003 году подписал контракт с командой «Северсталь» Череповец. Проведя 7 матчей во втором дивизионе и 2 в Кубке России, вернулся в лискинский «Локомотив», где в 2007 году завершил карьеру футболиста. Всего в составе клуба из Лисок сыграл 320 матчей в профессиональных первенствах (делит с Игорем Пывиным первое место по этому показателю), с учётом любительских первенств — 340 матчей.

В январе 2013 года стал тренером вратарей воронежского «Факела».

Примечания

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте ФК «Факел» 

Футболисты СССР
Футболисты России
Игроки ФК «Янгиер»
Игроки ФК «Факел» Воронеж
Игроки ФК «Локомотив» Лиски
Игроки ФК «Шексна»
Футбольные тренеры России